Вернер Абролат (; ,  — , ) — немецкий актёр, озвучивший множество персонажей в кино.

Жизнь 
Вернер Абролат родился в городе Тильзите, Восточная Пруссия. Его актёрская карьера началась после Второй мировой войны и первоначально ограничивалась работой в различных провинциальных театрах. В 1949 году он получил свой первый контракт в Ингольштадте .

За ним последовали роли в телевизионных фильмах и участие в озвучивании ролей.
Когда он успешно в 1965 году проявил себя в роли Слима (одного из головорезов в банде мексиканца Индио) в спагетти-вестерне «На несколько долларов больше» (режиссёр Серджио Леоне), то стал более востребован в ролях второго плана. Его фильмография включает в себя очень широкий спектр жанров: Абролат снимался в фильмах ужасов («Палата пыток Фу Манчу»), детективах («В ноль часов ловушка захлопывается»), комедиях («После пяти в джунглях»), телесериалах («Деррик», «Человек на поезде») и даже эротическом фильме («Жозефина Мутценбахер»).
 
Кроме того, Абролат очень активно занимался дублированием. Таким образом, его голос можно, например, услышать в «Маппет-шоу» (как Гонзо), а также в «Симпсонах» в роли сторожа-садовника Вилли или как голос «Tjure» в «Wickie und die starken Männer». С середины 1970-х годов и до самой смерти в 1997 году много снимался в немецких фильмах и телевизионных сериалах.
Абролат покоится на Лесном кладбище в Мюнхене.

Фильмография 

• 1949: Любовь '47

• 1965: Фонтан любви

• 1965: На несколько долларов больше

• 1966: В ноль часов ловушка захлопывается

• 1967: Das Kriminalmuseum — Die Briefmarke

• 1968: Engelchen oder Die Jungfrau von Bamberg

• 1968: Палата пыток Фу Манчу

• 1968: Отто увлекается женщинами

• 1969: Der Bettenstudent

• 1969: Ночь кровавого монстра

• 1970: Wir hau’n die Pauker in die Pfanne

• 1970: Пятёрка в беде

• 1970: Жозефина Мутценбахер

• 1971: Hurra, wir sind mal wieder Junggesellen!

• 1971: Erotik im Beruf — Was jeder Personalchef gern verschweigt

• 1971: Tante Trude aus Buxtehude

• 1971: Жозефина Мутценбахер II

• 1971: Urlaubsreport — Worüber Reiseleiter nicht sprechen dürfen

• 1972: Доклад о школьницах 3: То, о чём родители даже не подозревают

• 1973: Вики, маленький викинг

• 1974: Деррик

• 1975: Tatort — Die Abrechnung

• 1976: Дочь Розмари

• 1977: Tatort — Das Mädchen von gegenüber

• 1977: Изгнание из рая

• 1985: Приключения мишек Гамми

• 1986: Отцы и дети — немецкая трагедия

• 1989: Die schnelle Gerdi

• 1990: Добро пожаловать

• 1991: Симпсоны

• 1993: Tatort — Alles Palermo

• 1993: Texas — Doc Snyder hält die Welt in Atem

• 1994: 00 Schneider — Jagd auf Nihil Baxter

• 1995: После пяти в джунглях

• 1996: Praxis Dr. Hasenbein

• 1996: Жар-птица

Ссылки 
 

Актёры Германии
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)